Název Liběšický potok má více vodních toků:

 Liběšický potok (přítok Bíliny) – pravostranný přítok Bíliny v okrese Most
 Liběšický potok (přítok Blšanky) – pravostranný přítok Blšanky v okrese Louny
 Liběšický potok (přítok Mrliny) – levostranný přítok Mrliny v okrese Jičín